Christopher, Christen o Chris Dudley puede referirse a:

 Christen "Chris" Dudley (1965-), baloncestista estadounidense;
 Christopher "Chris" Dudley (1976-), tecladista estadounidense, miembro de la banda Underoath.